Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1958 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1958) was de 11e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 3 april en 13 april gespeeld in Luxemburg, Frankrijk, België en Duitsland. Er deden 18 teams mee. Italië werd voor de 1e keer winnaar. De finale in Luxemburg werd met 1–0 gewonnen van Engeland. Frankrijk werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Voetbal in Luxemburg (land)
Voetbalwedstrijd in België
Voetbal in Duitsland
Voetbal in Frankrijk
Voetbal in 1958
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal